Guerreiro, pessoa envolvida em guerra
 Guerreiro (DC Comics), personagem de quadrinhos
 Guerreiro (folguedo), elemento do folclore do estado de Alagoas, Brasil
 Warrior (2011), filme com Joel Edgerton e Nick Nolte, traduzido em Portugal como Guerreiro

Ver também

Desambiguação